Die Abkürzung USW steht für:

 Umweltsystemwissenschaften, einen Studiengang
 United-Spieler-Werte, ein Spielerbewertungsprogramm
 United States of the World
 United Steelworkers, eine nordamerikanische Industriegewerkschaft
 United Storm Water Inc.
 United System Workshop
 Universitätsseminar der Wirtschaft
 Ultra Sonic Weapons (Ultraschallwaffen), eine Bezeichnung für spezielle Long Range Acoustic Devices

Die Abkürzung usw. steht für:
 und so weiter, siehe et cetera

Siehe auch:

USW